Pergőtűz Sára Sándor huszonöt részes, Krónika – A 2. magyar hadsereg a Donnál című dokumentumfilm-sorozata ötrészes, rövidített, filmszínházi vetítésre szánt változatának címe
 Pergőtűz Sára Sándor Krónika – A 2. magyar hadsereg a Donnál című dokumentumfilm-sorozatának anyaga könyv alakban